Rivarennes (Indre)
 Rivarennes (Indre-et-Loire)